Коммунистическая партия Узбекистана — партия в составе КПСС, правящая в Узбекской ССР.
 Коммунистическая партия Узбекистана — создана в 1994 году, входит в СКП-КПСС.